Fabryka Maszyn Rolniczych i Odlewnia Żelaza w Toruniu – dawna fabryka Drewitza w Toruniu, która znajdowała się na obrzeżach Zespołu Staromiejskiego, w sąsiedztwie dzisiejszych ulic: Uniwersyteckiej i Przy Kaszowniku.

Historia 

Zakład powstał w 1842 roku, gdy Toruń należał jeszcze do Królestwa Prus. Jego właścicielem był Eduard Drewitz, a produkowano w nim m.in. młocarnie, kieraty, sieczkarnie i inne konstrukcje metalowe. Firma posiadała filie w Brodnicy, Gdańsku i Królewcu. W okresie międzywojennym w zakładzie rozpoczęto produkcję nowych narzędzi oraz naprawiano w nim auta. Pod koniec lat 30. XX w. firmę zamknięto, a w jej miejsce wybudowano w 1938 roku dworzec autobusowy według projektu Zbigniewa Wahla.

Dwa żeliwne herby Torunia na ścianie Ratusza Staromiejskiego zostały odlane w fabryce Drewitza.

Zobacz też 
 Dworzec autobusowy w Toruniu

Przypisy 

Nieistniejące przedsiębiorstwa w Toruniu
Nieistniejące obiekty budowlane w Toruniu
Fabryki w Polsce